Dijkpolder (Maasland), een waterschap in de gemeenten Maasland en Maassluis in de provincie Zuid-Holland
 Dijkpolder (Monster), een polder en voormalig waterschap in de vroegere gemeente Monster in de provincie Zuid-Holland